Четвер — день тижня.
 Великий четвер — перший з трьох днів яких називають «Велике тридення» в християнстві, в який Ісус Христос встановив Таїнство Євхаристії на Таємній Вечері.

Інше 
 «Четвер» — український літературно-мистецький часопис.

Див. також 
 Штврток
Четвер